Пфафф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пфафф, Альфред (1926—2008) — немецкий футболист.
 Пфафф, Вилли Адольфович (род. 1961) — советский футболист, судья.
 Пфафф, Вольдемар Богданович — Сотрудник РНБ, деятель науки и культуры.
 Пфафф, Ганс Ульрих Виталис (1824—1872) — немецкий математик.
 Пфафф, Гюнтер (1939—2020) — австрийский гребец-байдарочник.
 Пфафф, Жан-Мари (род. 1953) — бельгийский футболист.
 
 Пфафф, Кристен (1967—1994) — американская бас-гитаристка, известна по работе с группой «Hole».
 Пфафф, Кристоф Генрих (1773—1852) — немецкий физик и химик.
 Пфафф, Филипп (1715—1767) — немецкий стоматолог.
 Пфафф, Фридрих (1825—1886) — немецкий геолог и минералог.
 Pfaff — немецкий производитель бытовых швейных машинок.